Гастин има више значења:
 Гастин (Калифорнија)
 Гастин (Тексас)